Сове́тский — связанный с советской властью, а впоследствии с Советским Союзом.

Советский — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Советский — посёлок в Барановичском районе Брестской области.

Киргизия 
 Советский — село в Кадамжайском районе Баткенской области.

Россия 
Адыгея
 Советский — хутор в Майкопском районе.

Алтайский край
 Советский — посёлок в Павловском районе.

Архангельская область
 Советский — посёлок в Устьянском районе.

Владимирская область
 Советский — посёлок в Меленковском районе.

Волгоградская область
 Советский — посёлок в Октябрьском районе.

Вологодская область
 Советский — хутор в Нюксенском районе.
 Советский — посёлок в Тотемском районе.

Воронежская область
 Советский — посёлок в Бобровском районе

Коми
 Советский — посёлок городского типа, с 2002 года микрорайон города Воркута.

Костромская область
 Советский — посёлок в Межевском районе.

Краснодарский край
 Советский — посёлок в Выселковском районе.
 Советский — посёлок в Гулькевичском районе.
 Советский — посёлок в Ейском районе.
 Советский — посёлок в Новопокровском районе.
 Советский — хутор в Тбилисском районе.
 Советский — посёлок в Тимашёвском районе.
 Советский — хутор в Тихорецком районе.

Курская область
 Советский — посёлок в Советском районе.
 Советский — до 1958 г. название посёлка Кшенский Советского района.

Ленинградская область
 Советский — посёлок городского типа в Выборгском районе.

Марий Эл
 Советский — посёлок городского типа в Советском районе.

Нижегородская область
 Советский — посёлок в Большемурашкинском районе.

Новосибирская область
 Советский — посёлок в Искитимском районе.
 Советский — посёлок в Кочковском районе.
 Советский — посёлок в Купинском районе.
 Советский — посёлок в Новосибирском районе.

Оренбургская область
 Советский — посёлок в Саракташском районе.
 Советский — хутор в Тюльганском районе.

Орловская область
 Советский — посёлок в Должанском районе.
 Советский — посёлок в Урицком районе, сельское поселение Котовское.
 Советский — посёлок в Урицком районе, сельское поселение Луначарское.

Пензенская область
 Советский — посёлок в Бековском районе.

Ростовская область
 Советский — хутор в Дубовском районе.
 Советский — хутор в Егорлыкском районе.

Рязанская область
 Советский — посёлок в Сараевском районе.
 Советский — посёлок в Скопинском районе.

Саратовская область
 Советский — посёлок в Аркадакском районе.
 Советский — посёлок в Дергачёвском районе, сельское поселение Камышевское, упразднен в 2016 г.
 Советский — посёлок в Дергачёвском районе, сельское поселение Советское.
 Советский — посёлок в Екатериновском районе.

Северная Осетия
 Советский — посёлок в Моздокском районе.

Ставропольский край
 Советский — хутор в Курском районе.

Тамбовская область
 Советский — посёлок в Бондарском районе
 Советский — посёлок в Кирсановском районе, Ковыльский сельсовет.
 Советский — посёлок в Кирсановском районе, Марьинский сельсовет.

Тульская область
 Советский — посёлок в Киреевском районе.
 Советский — посёлок в Плавском районе.

Тюменская область
 Советский — посёлок в Ярковском районе.

Удмуртия
 Советский — деревня в Кизнерском районе.

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
 Советский — город в Советском районе.

Чечня
 Советский — заказник, памятник природы федерального подчинения в Шатойском районе.

Россия/Украина 
Крым
 Советский — посёлок в Советском районе.

Таджикистан 
 Советский — посёлок городского типа в Хатлонской области.

Персоналии 
 Советский, Михаил Александрович (1917—1944) — лётчик, штурман бомбардировочной авиации, старший лейтенант, Герой Советского Союза (1944).

Аэродромы 
 «Советский» — аэропорт возле одноимённого города в Ханты-Мансийском автономном округе России. Был открыт в 1968 году.
 «Советский» — недействующий военный аэродром, расположенный на северной окраине посёлка Советский Советского района в Крыму. Именуется также аэродром Грамматиково.

См. также 
 Советский Дар
 Советский пруд
 Советский переулок
 Советский проспект
 Советский район
 Советская
 Советское
 Советск
 Совет
 Красносоветский